Live & Off the Record — второй концертный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 30 марта 2004 года. Альбом состоит из двух дисков: CD и DVD. CD содержит записи живых выступлений, записанных в 2003 и 2004 годах, а DVD включает выступления во время её тура Tour of the Mongoose 22 апреля 2003 года в Роттердаме, Нидерланды. В мае 2004 года альбом получил золотую сертификацию от RIAA. 17 апреля 2004 года альбом достиг #1 в американском чарте Top Music Videos.

Список композиций

Сертификации

История релиза

Примечания 

Концертные альбомы 2004 года
Альбомы Шакиры
Концертные альбомы Epic Records
Концертное видео